Pedro Gastón de Orleans-Braganza (Eu, 19 de febrero de 1913 - Villamanrique de la Condesa, 27 de diciembre de 2007) fue jefe de la llamada Rama Petrópolis, una rama de la familia imperial brasileña. Pretendía, junto con algunos miembros de la rama de Petrópolis, recuperar su derecho a la sucesión dinástica del trono de Brasil, al que renunció su padre en 1908.

Biografía 
Pedro Gastón era el segundo hijo (el primer varón) del matrimonio morganático formado por el príncipe Pedro de Alcántara de Orleans-Braganza y de la condesa checa Isabel Dobržensky de Dobrženicz. Debido a que el matrimonio de sus padre no fue del todo consentido por su abuela paterna Isabel, su padre renunció a sus derechos sucesorios. Sus primeros años se crio en el Castillo de Eu, llegando a Brasil a la edad de nueve años en 1922, cuando la Ley de Destierro fue derogada por el entonces presidente de Brasil Epitácio Pessoa.

A lo largo de su adolescencia, el príncipe vivió entre su Francia natal y Brasil, a donde llegó en contadas ocasiones. Se instaló en Brasil después de la Segunda Guerra Mundial y se fue a vivir a la ciudad de Petrópolis. Allí se convirtió en una de las figuras más populares de la familia imperial, especialmente tras la muerte de su padre en 1940. Viviendo en el Palacio do Grão-Pará, antigua sede de los semanarios del Museo Imperial, llegó a ser conocido como el "Príncipe de Petrópolis".

En ese momento, Pedro Gastón comenzó a comprometerse con la anulación del documento en el que su padre renunciaba a la línea de sucesión imperial, por lo que se proclamó jefe de la casa imperial brasileña. Gracias a esto, la familia imperial se dividió en dos ramas: la llamada "Rama de Petrópolis" y la "Rama de Vassouras", que albergaba a sus primos y cuyos derechos dinásticos son reconocidos por la mayoría de los monárquicos y por la realeza.

Pedro Gastón dirigió la Compañía Inmobiliaria de Petrópolis hasta finales de la década del noventa, antes de regresar finalmente a España con su esposa. 

Falleció el 27 de diciembre de 2007, a los 94 años de edad, en Villamanrique de la Condesa (Sevilla), era el último bisnieto sobreviviente de Pedro II de Brasil, su esposa había fallecido dos años antes.

Matrimonio y descendencia 
Se casó el 18 de diciembre de 1944 con la princesa María de la Esperanza de Borbón, tercera hija del Infante Carlos de España. De esta unión nacieron 6 hijos:

 Pedro Carlos de Orleans-Braganza (1945), Príncipe de Orleans-Braganza, contrajo matrimonio morganático dos veces, primero se casó en 1975, con Rony Kuhn de Souza (1938-1979), en 1981, con Patricia Alexandra Brascombe (1964); tuvo hijos, en los dos matrimonios.
 Princesa María de la Gloria de Orleans-Braganza (1946), se casó en 1972, con el príncipe Alejandro de Serbia, y se divorció en 1985. El mismo año, se casó con Ignacio Medina y Fernández de Córdoba (1947), duque de Segorbe. Tuvo hijos, de las dos uniones.
 Príncipe Alfonso Eduardo de Orleans-Braganza (1948), contrajo matrimonio morganático dos veces, primero en 1973, con María Juana Parejo y Gurruchaga (1954), se divorció en 1998. Luego con Sylvia Amélia Senna de Hungría Machado en 2002. Con descendencia del primer matrimonio:
 Princesa María (14 de enero de 1974 en Sevilla).
 Princesa Julia (18 de septiembre de 1977 en Petrópolis).
 Príncipe Manuel Álvaro de Orleans-Braganza (1949), contrajo matrimonio morganático en 1977 con Margarita Haffner y Lancha (1945), y se divorció en 1995; tuvieron dos hijos:
 Princesa Cristina Luisa de Orleans-Braganza (25 de julio de 1978, Sevilla).
 Príncipe Manuel Alfonso de Orleans-Braganza (7 de marzo de 1981, Sevilla).
 Princesa Cristina María de Orleans-Braganza (1950), contrajo matrimonio morganático dos veces, primero en 1980 con el francés Juan Pablo María Sapieha-Rożański (1935-1992), se divorció en 1992. El segundo matrimonio con José Carlos Calmon de Brito, que también se divorció en 1996. Dejó hijos.
 Francisco Humberto Humberto de Orleans-Braganza (1956), contrajo matrimonio morganático en 1978, con Cristina Pecahna Schmidt (1953), divorciados en 1980. Tuvo a:
 Príncipe Francisco Teodoro de Orleans-Braganza (25 de septiembre, 1979, Petrópolis).

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas brasileñas 
  Caballero Gran Cruz de la Imperial Orden de Pedro I ().
  Caballero Gran Cruz de la Imperial Orden de la Rosa ().

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Caballero de la Insigne Orden de San Jenaro (, 1960).
  Caballero gran cruz de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge ().
  Caballero Gran Cruz de la Orden del Redentor ( Reino de Grecia).
  Bailío gran cruz de honor y devoción de la Orden de Malta ().

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 Pedro Gastón, el tío del rey de España
  
 Elisabeth Dobrzensky von Dobrzenicz "Imperatriz do Brasil"   
  
 A Verdade Dinástica brasileira 
  
  
 The Imperial Family of Brazil 

Pretendientes al trono de Brasil
Príncipes de Orleans-Braganza
Bailíos grandes cruces de honor y devoción de la Orden de Malta
Caballeros de la Orden de San Jenaro
Caballeros grandes cruces de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge
Grandes cruces de la Orden imperial de la Rosa
Nobles de Francia del siglo XX